Stahleckeriidae es una familia extinta de terápsidos dicinodontes cuyos fósiles se han encontrado en rocas del período Triásico en Norteamérica, Suramérica, Asia y África.

Clasificación

Filogenia
A continuación se encuentra un cladograma que sigue el análisis publicado por Kammerer et al. (2013):

Géneros

Referencias

Dicynodontia